Manticores est le troisième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
À Émeraude les familles de Wellan et Nemeroff ont enfin choisi ceux qui participeraient à la mission de sauvetage : Kira, Onyx, Jenifael mais également Hadrian, Mahito, Fan et bien d'autres... Mais arriveront-ils à temps ?

À Alnilam, Nemeroff peine à s'habituer aux étranges habitudes de ce continent ainsi qu'à Sierra, au groupe les Manticores et à la compagnie du jeune Eanraig, sans compter que l'absence de Kaliska et de ses enfants le rend de plus pressé de rentrer chez lui à Enkidiev.

Wellan quant à lui va de surprise en surprise avec les Manticores qui n'en font qu'à leurs têtes !

Liens externes 
 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2016
2016 en fantasy